Valverde-Enrique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde-Enrique (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valverde-Enrique (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar